Доманек може бити:

 Доманек (Глоговац), насеље у општини Глоговац, КиМ, Република Србија
 Доманек (Малишево), насеље у општини Малишево, КиМ, Република Србија
 Доманек (Ораховац), насеље у општини Ораховац, КиМ, Република Србија